USS Abbot je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Abbot (DD-184) 
 USS Abbot (DD-629)

Abbot